La Temporada 1985 del fútbol chileno abarca todas las actividades relativas a campeonatos de fútbol profesional y amateur, nacionales e internacionales, disputados por clubes chilenos, y por las selecciones nacionales de este país, en sus diversas categorías, durante enero y diciembre de 1985.

Selección sub-20

Selección sub-17

Enlaces externos
Base de datos RSSSF
Sitio oficial ANFP
Prensafutbol
Deportes en Terra

Chile en 1985
Temporadas del fútbol chileno
Fútbol en 1985